PNB est un sigle qui signifie :

 Produit national brut, en économie
 Parti nationaliste basque (EAJ / )
 Parti national-bolchevique (1993- )
 Parti nationaliste breton (1911-1914)
 Parti national breton (1931-1944)
 Parti national britannique (1982- )
 Produit net bancaire dans le secteur bancaire
 Polynucléaire basophile en biologie cellulaire
 Police nationale bolivarienne un corps de police au Venezuela 
 Points noirs de bruit 
 Prêt numérique en bibliothèque plate-forme à destination des collectivités, gérée par la société Dilicom avec le soutien initial du Centre national du livre, agrégeant des offres de prêt de livres numériques 

 Police nationale du Burundi 

pnb (en minuscules) est le code linguistique ISO 639-3 du panjābī occidental (celui du panjābī étant «  »).